Daling (Atjeh), bestuurslaag in Indonesië
 Daling (rivier), Daling Ho, rivier in China